Bulldog Courage – film del 1922 diretto da Edward A. Kull
Bulldog Courage – film del 1935 diretto da Sam Newfield